Децентрализованный турнир 1999 () — 83-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Сводная таблица

Национальный финал

Ссылки 
 Чемпионат Перу 1999 на rsssf.com

1999
Перу
1999 год в Перу